A hematose pulmonar é um processo químico-molecular que visa a estabilização das trocas gasosas,
oxigênio e dióxido de carbono - a fim de manter o equilíbrio ácido básico. É, portanto, o intercâmbio, no caso de difusão indireta, de oxigénio e dióxido de carbono nas paredes dos alvéolos pulmonares, entre o 
ar e o sangue, permitindo a oxigenação do sangue venoso, que se torna arterial. A hematose é uma consequência da respiração aeróbia.

Existem pulmões em todos os vertebrados terrestres - todos eles realizam a hematose pulmonar.

A trajetória do oxigénio pelas vias respiratórias do ser humano inicia-se na 

A eficiência das trocas gasosas nos seres humanos deve-se à grande área de superfície alveolar; à fina espessura da parede alveolar; e à vasta rede de vasos capilares nas paredes dos alvéolos. Esta vascularização evidencia a importância do sistema circulatório para a respiração, visto que é o sangue (e também a linfa) que leva o oxigénio às células.

Em alguns animais, como a rã, verifica-se a existência de dois tipos

Bibliografia 
 OLIVEIRA, Marcos Miller Silva de, e outros; Terra, Universo de Vida 11 - 1ª parte, Biologia; Porto Editora; Porto; 2008.

Sistema respiratório